Орловка-Ель — река в России, протекает по территории Вуктыльского округа в Республике Коми. Устье реки находится в 22 км по левому берегу реки Подчерье. Длина реки составляет 10 км.

Исток реки в болотах в 15 км к юго-востоку от села Подчерье. Река течёт на север, в нижнем течении поворачивает на северо-восток. Всё течение проходит по холмистой ненаселённой тайге предгорий Северного Урала. Именованных притоков нет, ширина реки на всём протяжении не превышает 10 метров.

Впадает в Подчерье чуть ниже нежилой деревни Орловка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от водомерного поста у посёлка Шердино до впадения реки Уса, речной подбассейн реки — бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03050100212103000061937
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103006193
 Код бассейна — 03.05.01.002
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Вуктыльского района
Притоки Подчерья